Hsi Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xi Shan (bergskedja), Peking, 
 Huaying Shan (bergskedja), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar